Xiaoxi bezeichnet:

 Xiaoxi (Guang’an) (肖溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiaoxi (Pinghe) (小溪镇), Großgemeinde im Kreis Pinghe in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiaoxi (Wuhe) (小溪镇), Großgemeinde im Kreis Wuhe in der chinesischen Provinz Anhui
 Xiaoxi (Xiushan) (孝溪乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xiushan der chinesischen Stadt Chongqing
 Xiaoxi (Yongshun) (小溪乡), Gemeinde im Kreis Yongshun in der chinesischen Provinz Hunan
 Xiaoxi (Yudu) (小溪乡), Gemeinde im Kreis Yudu in der chinesischen Provinz Jiangxi